Yússuf (també transcrit com a Iússuf, Yusuf, Iusuf) forma part del nom de molts personatges:

 Muwàffaq-ad-Din Abu-Muhàmmad ibn Yússuf Abd-al-Latif al-Baghdadí
 Abd-al-Qàdir ibn Alí ibn Yússuf al-Fassí
 Abdullahi Yusuf Ahmed, dirigent somali
 Abu-Abd-Al·lah Muhàmmad ibn Yússuf ibn Hud al-Judhamí al-Mutawàkkil ala-L·lah, emir de Múrcia
 Abu-l-Hajjaj Yússuf, governador de Balansiya
 Abu-Hammú (II) Mussa ibn Abi-Yaqub Yússuf ibn Abd-ar-Rahman ibn Yahya ibn Yaghmuràssan, emir abdalwadita
 Abu-Hayyan Athir-ad-Din Muhàmmad ibn Yússuf al-Gharnatí
 Abu-l-Fat·h Yússuf, visir gaznèvida
 Abu-l-Mahàssin Jamal-ad-Din Yússuf Ibn Taghribirdí, historiador àrab egipci
 Abu-l-Mudhàffar Yússuf al-Mústanjid bi-L·lah, califa abbàssida
 al-Hajjaj ibn Yússuf, general i governador omeia
 Abu-Yaqub Yússuf az-Zuhaylí al-Badissí, savi i sant marroquí del segle XIV
 Abu-Yússuf Yaqub al-Ansarí al-Kufí, legislador religiós fundador de l'escola hanefita
 Abu-Yússuf Yaqub al-Baridí, un dels fills d'al-Baridí
 Abu-s-Saj Díwdad ibn Yússuf Díwdast, general al servei dels abbàsides i després del saffàrides
 Abu-l-Jayx ibn Yússuf al-Muwàffaq, conegut com a Mujàhid, emir de Dàniya
 Abu-Yaqub Yússuf, califa almohade
 Abu-Yússuf Yaqub al-Mansur, califa almohade
 Àhmad ibn Yússuf, secretari del califa al-Mamun
 Àhmad ibn Yússuf al-Mustaín, emir húdida
 al-Adid Abd-Al·lah ibn Yússuf
 Alí ibn Yússuf, emir de Creta
 Alí ibn Yússuf, emir almoràvit
 al-Massud Yússuf, príncep aiúbida i darrer emir del Iemen
 Al-Mansur ibn Yússuf, governador d'Ifríqiya i emir d'Ashir
 Ibrahim ibn Yússuf, valí d'Isbiliya i general almoràvit
 Muhammad Abdi Yusuf, polític de Somàlia
 Muhàmmad ibn Alí ibn Yússuf, emir de Mayurqa
 Yússuf ibn Abi-s-Saj, emir de l'Azerbaidjan
 Yússuf Dhu-Nuwàs, rei toba de Himyar
 Yússuf ibn Muhàmmad ibn Yússuf al-Marwazí, ostikan (governador) d'Armènia
 Yússuf ibn Raixid as-Sulamí, ostikan d'Armènia
 Yússuf Bulugguín ibn Ziri, emir sanhaja d'Ashir
 Yusuf Haji Nur, jutge somali
 Yússuf ibn Abd-ar-Rahman al-Fihrí, valí de l'Àndalus
 Yússuf ibn Àhmad al-Mútaman, emir húdida
 Yússuf ibn Taixfín, emir almoràvit
 Yússuf ibn Úmar, emir de Creta

Notes